PGS Gaming – drużyna sportu elektronicznego.
 PGS Software – PGS Software SA – przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą we Wrocławiu.
 Polska Grupa Supermarketów – Polska Grupa Supermarketów (PGS) organizacja niezależnych detalistów branży spożywczej.
 Prostaglandyny – PGs – grupa hormonów, pochodnych kwasu arachidonowego.
 Państwowa Galeria Sztuki – Sopocka galeria sztuki współczesnej i tradycyjnej.